Максимовский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Максимовский сельский округ Прохоровского района (до 2008 года)

Владимирская область 

 Максимовский сельский округ Меленковского района (упразднён)

Омская область 

 Максимовский сельский округ Шербакульского района

Тверская область 

 Максимовский сельский округ Старицкого района (до 2005 года)

Казахстан

Акмолинская область 

 Максимовский сельский округ Сандыктауского района
 Максимовский сельский округ Целиноградского района